Motherwell and Wishaw steht für:

 Motherwell and Wishaw (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Motherwell and Wishaw (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus